Centerfield může být:

 Centerfield (New York) – osada v New Yorku
 Centerfield (Kentucky) – osada v Kentucky
 Centerfield (Utah) – město v Utahu
 Centerfield (album) – album Johna Fogertyho z roku 1985